Julián Miralles Caballero (Alberic, 1965), pilot de motociclisme valencià que destacà durant els anys 80.
 Julián Miralles Rodríguez (Alberic, 1988), pilot de motociclisme valencià, fill de l'anterior.